Affinità – capacità di un enzima di riconoscere come substrato una particolare molecola
 Affinità – romanzo di Sarah Waters del 1999
 Affinità – in diritto è il rapporto tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge
 Affinità –  in geometria descrittiva è una trasformazione geometrica